La Unión de Valencia era, como la Unión de Aragón, un movimiento principalmente señorial que se constituyó en Valencia en mayo del año 1347 en el reinado de Pedro el Ceremonioso. La estructura de la Unión de Valencia se componía de una asamblea general que escogía unos delegados llamados conservadores . En la Crónica de Pedro el Ceremonioso , se explica como el rey, enterado de la formación de la Unión de Aragón y de la Unión de Valencia, se dirigió a Cataluña para evitar que allí se formara otra. La Unión de Valencia intentó, sin éxito, que el Reino de Mallorca se uniera.

Antecedentes 
La Unión de Valencia se sublevó contra el rey aduciendo que el pueblo se sentía muy ofendido, ya que la nueva reina no se había detenido en Valencia, en el trayecto de Portugal a Barcelona, para casarse con el rey. Pero, en realidad, el malestar venía de lejos y estaba motivado por la no aceptación por parte de los partidarios de la Unión del nombramiento como sucesora del rey de su hija, la infanta Constanza de Aragón, y la destitución del Infante Jaime I de Urgel, hermano del rey y presunto heredero, del cargo de procurador general.

Los unionistas, desde nobles a procuradores, se reunieron para tratar los agravios que el rey les hacía. De las villas convocadas por el gobernador de Valencia, solo Játiva y Burriana se alinearon junto al rey (y Játiva fue recompensada con el título de ciudad), en tanto que Morvedre (Sagunto) y Morella se declaraban neutrales. Entre los nobles, algunos se inclinaron por el rey, y numerosos caballeros.

Reivindicaciones 
La Unión de Valencia tenía como principales reclamaciones disponer de una magistratura de justicia, como Aragón, que las cortes valencianas se reunieron cada año para elegir a los conservadores y la asistencia de los valencianos a las cortes aragonesas y la de los aragoneses en las cortes valencianas para defender los intereses de la Unión.

La Guerra de la Unión 
La noticia de la muerte del infante Jaime en noviembre de 1347 provocó una revuelta con el saqueo de las casas de los nobles y ciudadanos que no se habían adherido a los unionistas, además de varios asesinatos. El sucesor como representante de los unionistas del infante Jaime fue el infante Fernando , el cual se encontraba en Castilla y, al fracasar las negociaciones con el rey Pedro, llevó tropas castellanas en Valencia encabezadas por él mismo.

El rey fue derrotado en la Batalla de Puebla Larga y la Batalla de Bétera el 1347 y quedó obligado a partir hacia Valencia, donde el 6 de abril del 1348 hubo un célebre alboroto , en el que la población, con ayuda de los unionistas, expulsaron el cortejo del rey y llevaron el rey y la reina en la ciudad de Valencia. Cuando uno de los sirvientes del rey recriminó, en una fiesta en honor del monarca, que se hubiera formado la Unión de Valencia en contra de Pedro el Ceremonioso, el pueblo airado entró en el palacio para actuar contra los consejeros reales y, incluso, el rey tuvo que salir de su cuarto y enfrentarse al alboroto.

Prisionero, de hecho, de los unionistas, el rey tuvo que conceder las principales reivindicaciones de la Unión, reconociéndola, conceder un justicia como el de Aragón y nombró procurador general y sucesor el jefe de los unionistas, el infante Fernando.

Al declararse la peste negra, el rey consiguió marchar y organizar sus tropas en Teruel. En el año 1348, en la Batalla de Épila (contra la Unión de Aragón), le siguió la Batalla de Mislata, ambas favorables al rey, y entró en Valencia el 10 de diciembre . El rey castigó con más dureza a los partidarios de la Unión de Valencia que los de la Unión de Aragón; incluso, en su crónica, el rey dice que había pensado en quemar y sembrar de sal la ciudad de Valencia. Al final, sin embargo, además de algunas ejecuciones y de perdonar algunos nobles, el rey confirmó, modificó y revocó, a su albedrío, los privilegios de la ciudad.

Referencias 

Unión de Valencia